Moltiplicazione dei pani e dei pesci – miracolo di Gesù narrato nei vangeli

Arte 

 Moltiplicazione dei pani e dei pesci – dipinto di Francesco Bassano. Ermitage, San Pietroburgo
Moltiplicazione dei pani e dei pesci – dipinto di Giovanni Lanfranco, National Gallery of Ireland, Dublino
Moltiplicazione dei pani e dei pesci – dipinto di Giovanni Battista Pittoni, National Gallery of Victoria, Melbourne
 Moltiplicazione dei pani e dei pesci – disegno di Giovanni Antonio Sogliani, Gabinetto dei Disegni e Stampe, Firenze
Moltiplicazione dei pani e dei pesci – dipinto di Jacopo Tintoretto, Scuola Grande di San Rocco, Venezia
Moltiplicazione dei pani e dei pesci – dipinto di Benvenuto Tisi da Garofalo, Khabarovsk Regional Museum, Chabarovsk